Ме́нерт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Менерт, Джордж (1881—1948) — американский борец, олимпийский чемпион 1904 и 1908 годов.
 Менерт, Зигфрид (род. 1963) — немецкий боксёр, трёхкратный чемпион Европы.
 Менерт, Клаус (1906—1984) — немецкий журналист и политолог.
 Менерт, Эрнест Васильевич (1823—1878) — скульптор, академик Императорской Академии художеств.